Джованни Баттиста Грасси (; , Ровелласка — , ) — итальянский зоолог, энтомолог и паразитолог, член Национальной академии деи Линчеи.

Биография 
Родился 27 марта 1854 года в Ровелласке. Учился в университете Павии.

 1878 — получил степень доктора медицины и затем в течение следующих пяти лет изучал зоологию в Гейдельбергском и Вюрцбургском университетах
 1883 — вернулся в Италию, занял должность профессора сравнительной анатомии в Университете Катании
 1895 — перешел на кафедру сравнительной анатомии Римского университета, где работал до конца жизни
 1906 — профессор Римского университета
Умер 4 мая 1925 год в Риме.

Научные достижения 
Ранние труды были посвящены гельминтам: анкилостоме, круглому червю аскариде, солитеру, нитчатке, а также вызываемым ими заболеваниям.

В области энтомологии Грасси был крупнейшим знатоком общественной жизни термитов, исследовал вред, наносимый филлоксерой виноделию. В 1886 году описал новый вид паукообразных. Также изучал жизненный цикл угрей, метаморфоз личинок морского угря.

Он впервые изучил и описал полный жизненный цикл малярийного плазмодия в организме позвоночных, включая человека. Грасси впервые показал, что только комары рода Anopheles могут быть переносчиками возбудителя малярии (в 1898 году), и тогда же впервые экспериментально заразил малярией человека через укус этого насекомого.

Награды и звания 
 член Академии деи Линчеи
 член Итальянского научного общества
 получил почетную степень профессора Лейпцигского университета
 Медаль Дарвина, 1896 год: за исследования образа жизни и социальности термитов (семейство Termitidae) и онтогенетических отношений между Leptocephalus и угреобразными.
 сенатор Италии.

Память 
В память о заслугах Грасси Итальянской почтовой службой была выпущена марка с его портретом в 1955 году.

Публикации 
 Contribuzione allo studio dei parasiti malarici (К изучению малярийного комара), (1892)
 I Chetognati (1883)
 I Progenitori degli insetti e dei miriapodi, l’Japyx e la Campodia (1886)
 Studi di uno zoologo sulla malaria (1900)
 Flagellati viventi nei termiti (1917)

Примечания

Литература 
 Засухин Д. Н. и Попов П. П., Выдающийся паразитолог Джиованни Баттиста Грасси, «Медицинская паразитология н паразитарные болезни», — 1955, т. 24, № 3.

Ссылки 
  Biography of Grassi 
 Биография Граси 
 Grassi versus Ross
 Вклад в науку
 Памятные места, связанные с именем Грасси

Зоологи Италии
Энтомологи Италии
Родившиеся в 1854 году
Умершие в 1925 году
Награждённые медалью Дарвина
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Нидерландской королевской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Выпускники Павийского университета